Giacomo Sinibaldi ist der Name folgender Personen:

* Giacomo Sinibaldi (Bischof, 1766) (1766–1843), italienischer Kurienerzbischof
 Giacomo Sinibaldi (Bischof, 1856) (1856–1928), italienischer Kurienbischof